Das Acura Classic 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Manhattan Beach im Los Angeles County. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 7. bis 15. August 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
1999